Тімна Нельсон-Леві  — ізраїльська дзюдоїстка, бронзова призерка Олімппійських ігор 2020 року, чемпіонка Європи.

Виступи на Олімпіадах

Досягнення 
Джерела:

Примітки

Посилання 
 Тімна Нельсон-Леві на сайті Judoinside.com

Ізраїльські дзюдоїстки
Ізраїльські бронзові олімпійські медалісти
Бронзові призери літніх Олімпійських ігор 2020
Дзюдоїсти на літніх Олімпійських іграх 2020
Чемпіони Європи з дзюдо